Bloodstream en anglais signifie Circulation sanguine.

Il fait référence aussi à :

 "Bloodstream" une chanson d'Ed Sheeran.
 "Bloodstream" une chanson de Stateless.
 "Bloodstream" une chanson de Canterbury Effect.
 Bloodstream est un épisode de The Mentalist.
 Bloodstream est un roman de P.M. Carlson publié en français sous le titre La Rivière assassine en 1995.
 Bloodstream est un roman de Tess Gerritsen publié en français sous le titre Mauvais Sang en 2006.